Asiago-DLR Asteroid Survey ADAS – projekt, którego celem jest poszukiwanie i śledzenie komet oraz planetoid, ze szczególnych uwzględnieniem obiektów z grupy bliskich Ziemi. W projekcie uczestniczy Katedra Astronomii Uniwersytetu w Padwie wraz z Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR). ADAS rozpoczął regularne badania nieba w lutym 2001 roku, po dwumiesięcznych testach aparatury.

ADAS ściśle współpracuje z projektami Uppsala-DLR Asteroid Survey (UDAS) i OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS).

Program używa teleskopu Schmidta 67/92-cm znajdującego się w obserwatorium Asiago.

Odkryte obiekty bliskie Ziemi (NEO) są meldowane do Minor Planet Center w celu dalszych badań, w szczególności obliczenia dokładniejszych ich orbit.

Zarządzanie projektem 
Głównymi zarządcami ADAS-u są Cesare Barbieri (Padwa/Asiago) i Gerhard Hahn (DLR Berlin-Adlershof), a zespół naukowców tworzą:

Z Uniwersytetu w Padwie: 
 Sara Magrin, 
 Massimo Calvani, Monica Lazzarin, Sonia Fornasier, Simone Marchi, Ivano Bertini, 
 Riccardo Claudi, 
 Luciano Salvadori,

Z DLR Berlin-Adlershof: 
 Gerhard Hahn, 
 Stefano Mottola, 
 Martin Hoffmann.

Odkryte obiekty 
Do 11 maja 2009 roku dzięki projektowi m.in. odkryto 108 nowych obiektów (w tym planetoidy i komety), w tym dwie planetoidy przecinające orbitę Marsa (, 2002 CS), obserwowano 3506 obiektów, ustalono dokładne orbity 189 obiektów.

Na liście umieszczono 54 odkryte obiekty wraz z datami ich odkrycia.

Bibliografia 
 

Programy poszukiwania planetoid